Олдрихов може бити:

 Олдрихов (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Олдрихов (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република